Сезон 2006 стал для ЦСКА 15-м в чемпионате России по футболу. Клуб смог защитить титул чемпиона России, хотя это далось с трудом, так как на первое место претендовал и московский «Спартак».

Команда также выиграла Кубок России, в финале был обыгран московский Спартак со счетом 3:0 (дубль Жо и гол Вагнера Лава).

Суперкубок России также игрался со «Спартаком». «Армейцы» выиграли 3:2 (голы на счету Юрия Жиркова, Чиди Одиа и Жо).

В Лиге чемпионов команда заняла 3 место в непростой группе с «Порту», «Арсеналом» и «Гамбургом», выйдя в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:5.000.000

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:0

Лето 

Прибыль:0

Общие убытки:5.000.000

Общая прибыль:0

Разница:5.000.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 2005/06

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2006/07

1/16 финала 

Матчи 1/8 финала состоялись в 2007 году

Суперкубок России 2006

Лига чемпионов

Квалификация

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2006
ЦСКА Москва
2006
Чемпионат России по футболу 2006